De Polypodiidae vormen een onderklasse volgens het PPG I-systeem voor de classificatie van Polypodiopsida (varens) door de Pteridophyte Phylogeny Group (PPG) een grote onderklasse van de Polypodiopsida. De onderklasse Polypodiidae, de leptosporangiate varens, met zeven ordes, zijn een zustergroep van de Marattiidae.

De onderklasse Polypodiidae omvat de ordes van de Osmundales met één familie, Hymenophyllales met één familie, Gleicheniales met drie families, Schizaeales met drie families, Salviniales met twee families, Cyatheales (boomvarens, met acht families) en de soortenrijke Polypodiales (cathetogyrates, met 26 families).

Alternatieve namen voor de Polypodiidae zijn Filicinophyta, Monilophyta, Moniloformopses, Pteropsida, Pterophyta of Pteridophyta, en worden in het Nederlands aangeduid met: varens of varens en varenachtigen.

Zie ook 
 PPG I-systeem

Cryptogamen
Varens en varenachtigen